Wendbach heißen folgende geographische Objekte:

 Wendbach (Gemeinde Ternberg), Ortslage der Katastralgemeinde Trattenbach von Ternberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

 Wendbach (Enns), linker Zufluss der Enns bei Wendbach in Ternberg, Oberösterreich
 Wendbach (Fieberbrunner Ache), linker Zufluss der Fieberbrunner Ache bei Almdorf, Marktgemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Wendbach (Wahnbach), linker Zufluss des Wahnbachs bei Neunkirchen, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wendebach
 Wenzbach